Пирараха () — населённый пункт в департаменте Лавальеха, на юго-востоке Уругвая.

География 
Расположен в 34 км к северу от города Марискала и в 95 км к северо-востоку от административного центра департамента, города Минас. Пирараха находится на пересечении автомобильных дорог № 8 и № 58.

История 
Населённый пункт был основан в 1895 году с названием Санта-Мария. Согласно постановлению № 3.136, 22 декабря 1906 года он получил статус села (Pueblo).

Население 
По данным на 2011 год население Пирараха составляет 713 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая